Села:
 Касянівка — Вінницька область, Томашпільський район
 Касянівка — Донецька область, Нікольський район
 Касянівка — Харківська область, Дворічанський район
 Касянівка — Харківська область, Сахновщинський район
 Кас'янівка — Воронезька область, Кантемирівський район